Nowy Kozłów Drugi
 Nowy Kozłów Pierwszy

Zobacz też 
 Kozłów